Подши́пник (от «под шип») — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.

Опора с упорным подшипником называется подпятником.

Основные параметры подшипников:
 Максимальная динамическая и статическая нагрузка (радиальная и осевая).
 Максимальная скорость (оборотов в минуту для радиальных подшипников).
 Посадочные размеры.
 Класс точности подшипников.
 Требования к смазке.
 Ресурс подшипника до появления признаков усталости, в оборотах.
 Шумы подшипника
 Вибрации подшипника

Нагружающие подшипник силы подразделяют на:
 радиальную, действующую в направлении, перпендикулярном оси подшипника;
 осевую, действующую в направлении, параллельном оси подшипника.

Основные типы подшипников 
По принципу работы все подшипники можно разделить на несколько типов:
 подшипники качения;
 подшипники скольжения;
К подшипникам скольжения также относят:
 газостатические подшипники;
 газодинамические подшипники;
 гидростатические подшипники;
 гидродинамические подшипники;
 магнитные подшипники.

Основные типы, которые применяются в машиностроении, — это подшипники качения и подшипники скольжения.

Подшипники качения 

Подшипники качения состоят из двух колец, тел качения (различной формы) и сепаратора (некоторые типы подшипников могут быть без сепаратора), отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. По наружной поверхности внутреннего кольца и внутренней поверхности наружного кольца (на торцевых поверхностях колец упорных подшипников качения) выполняют желоба — дорожки качения, по которым при работе подшипника катятся тела качения.

Также существуют насыпные подшипники, состоящие из сепаратора и вставленных в него шариков (см. рис. выше), которые можно вытаскивать.

Имеются подшипники качения, изготовленные без сепаратора. Такие подшипники имеют большее число тел качения и большую грузоподъёмность. Однако предельные частоты вращения бессепараторных подшипников значительно ниже вследствие повышенных моментов сопротивления вращению.

В подшипниках качения возникает преимущественно трение качения (имеются только небольшие потери на трение скольжения между сепаратором и телами качения), поэтому по сравнению с подшипниками скольжения снижаются потери энергии на трение и уменьшается износ. Закрытые подшипники качения (имеющие защитные крышки) практически не требуют обслуживания (замены смазки), открытые — чувствительны к попаданию инородных тел, что может привести к быстрому разрушению подшипника.

Классификация 
Классификация подшипников качения осуществляется на основе следующих признаков:
 По виду тел качения
 Шариковые,
 Роликовые (игольчатые, если ролики тонкие и длинные);
 По типу воспринимаемой нагрузки
 Радиальные (нагрузка вдоль оси вала не допускается).
 Радиально-упорные, упорно-радиальные. Воспринимают нагрузки как вдоль, так и поперёк оси вала. Часто нагрузка вдоль оси только одного направления.
 Упорные (нагрузка поперёк оси вала не допускается).
 Шариковые винтовые передачи. Обеспечивают сопряжение винт-гайка через тела качения.
 По числу рядов тел качения
 Однорядные,
 Двухрядные,
 Многорядные;
 Самоустанавливающиеся.
 Несамоустанавливающиеся.

 По материалу тел качений:
 Полностью стальные;
 Гибридные: стальные кольца, тела качения неметаллические, как правило, керамические, применяются в быстровращающихся механизмах, чаще всего — в газотурбинных двигателях;

Механическая теория 
Подшипник представляет собой по существу планетарный механизм, в котором водилом является сепаратор, функции центральных колёс выполняют внутреннее и наружное кольца, а тела качения заменяют сателлиты.

Частота вращения сепаратора или частота вращения шариков вокруг оси подшипника:

 

 где  — частота вращения внутреннего кольца радиального шарикоподшипника,
  — диаметр шарика,
 — диаметр окружности, проходящей через оси всех тел качения (шариков или роликов).

Частота вращения шарика относительно сепаратора:

 

Частота вращения сепаратора при вращении наружного кольца:

 

 где  — частота вращения внешнего кольца радиального шарикоподшипника.

Для радиально-упорного подшипника:

 
 

Из приведённых выше соотношений следует, что при вращении внутреннего кольца сепаратор вращается в ту же сторону. Частота вращения сепаратора зависит от диаметра  шариков при неизменном : она возрастает при уменьшении  и уменьшается при увеличении 

В связи с этим разноразмерность шариков в комплекте подшипника является причиной повышенного износа и выхода из строя сепаратора и подшипника в целом.

При вращении тел качения вокруг оси подшипника на каждое из них действует нагружающая дополнительно дорожку качения наружного кольца центробежная сила:

 

 где  — масса тела качения,
  — угловая скорость сепаратора.

Центробежные силы вызывают перегрузку подшипника при работе на повышенной частоте вращения, повышенное тепловыделение (перегрев подшипника) и ускоренное изнашивание сепаратора. Всё это сокращает срок службы подшипника.

В упорном подшипнике, кроме центробежных сил, на шарики действует обусловленный изменением направления оси вращения шариков в пространстве гироскопический момент 

 

Гироскопический момент будет действовать на шарики и во вращающемся радиально-упорном шарикоподшипнике при действии осевой нагрузки:

 

 где  — полярный момент инерции массы шарика;
  — плотность материала шарика;
  — угловая скорость вращения шарика вокруг оси вала (угловая скорость сепаратора);
  — угловая скорость вращения шарика вокруг своей оси.

Под действием гироскопического момента каждый шарик получает дополнительное вращение вокруг оси, перпендикулярной плоскости, образованной векторами угловых скоростей шарика и сепаратора. Такое вращение сопровождается изнашиванием поверхностей качения, и для предотвращения вращения подшипник следует нагружать такой осевой силой, чтобы соблюдать условие:

 

 где  — момент сил трения от осевой нагрузки на площадках контакта шариков с кольцами.

Условное обозначение подшипников качения в СССР и России 

Советская и российская маркировка подшипников состоит из условного обозначения и стандартизована в соответствии ГОСТ 3189-89 и условного обозначения завода-изготовителя.

Основное условное обозначение подшипника состоит из семи цифр основного условного обозначения (при нулевых значениях этих признаков оно может сокращаться до 2 знаков) и дополнительного обозначения, которое располагается слева и справа от основного. При этом дополнительное обозначение, расположенное слева от основного, всегда отделено знаком тире (—), а дополнительное обозначение, расположенное справа, всегда начинается с какой-либо буквы. Чтение знаков основного и дополнительного обозначения производится справа налево.

Подшипники скольжения

Определение 

Подшипник скольжения — опора или направляющая механизма или машины, в которой трение происходит при скольжении сопряжённых поверхностей.
Радиальный подшипник скольжения представляет собой корпус, имеющий цилиндрическое отверстие, в которое вставляется рабочий элемент — вкладыш, или втулка из антифрикционного материала и смазывающее устройство. Между валом и отверстием втулки подшипника имеется зазор, заполненный смазочным материалом, который позволяет свободно вращаться валу. Расчёт зазора подшипника, работающего в режиме разделения поверхностей трения смазочным слоем, производится на основе гидродинамической теории смазки.

При расчёте определяются: минимальная толщина смазочного слоя (измеряемая в мкм), давления в смазочном слое, температура и расход смазочных материалов. В зависимости от конструкции, окружной скорости цапфы, условий эксплуатации трение скольжения бывает сухим, граничным, жидкостным и газодинамическим. Однако даже подшипники с жидкостным трением при пуске проходят этап с граничным трением.

Смазка является одним из основных условий надёжной работы подшипника и обеспечивает низкое трение, разделение подвижных частей, теплоотвод, защиту от вредного воздействия окружающей среды.

Смазка может быть:
 жидкой (минеральные и синтетические масла, вода для неметаллических подшипников),
 пластичной (на основе литиевого мыла и сульфонат кальция и др.),
 твёрдой (графит, дисульфид молибдена и др.) и
 газообразной (различные инертные газы, азот и др.).

Наилучшие эксплуатационные свойства показывают пористые самосмазывающиеся подшипники, изготовленные методом порошковой металлургии. При работе пористый самосмазывающийся подшипник, пропитанный маслом, нагревается и выделяет смазку из пор на рабочую скользящую поверхность, а в состоянии покоя остывает и впитывает смазку обратно в поры.

Антифрикционные материалы подшипников изготавливают из твёрдых сплавов (карбид вольфрама или карбид хрома методом порошковой металлургии либо высокоскоростным газопламенным напылением), баббитов и бронз, полимерных материалов, керамики, твёрдых пород дерева (железное дерево).

PV-фактор 
PV-фактор — основная характеристика (критерий) оценки работоспособности подшипника скольжения. Является произведением удельной нагрузки P (МПа) на окружную скорость V (м/с). Определяется для каждого антифрикционного материала экспериментально при испытаниях или в процессе эксплуатации. Многие данные по соблюдению оптимального PV-фактора даны в справочниках

Классификация 
В основу классификации положен анализ режимов работы подшипников по диаграмме Герси-Штрибека.

Подшипники скольжения разделяют:
 в зависимости от формы подшипникового отверстия:
 одно- или многоповерхностные,
 со смещением поверхностей (по направлению вращения) или без (для сохранения возможности обратного вращения),
 со смещением или без смещения центра (для конечной установки валов после монтажа);
 по направлению восприятия нагрузки:
 радиальные
 осевые (упорные, подпятники),
 радиально-упорные;
 по конструкции:
 неразъёмные (втулочные; в основном, для I-1),
 разъёмные (состоящие из корпуса и крышки; в основном, для всех, кроме I-1),
 встроенные (рамовые, составляющие одно целое с картером, рамой или станиной машины);
 по количеству масляных клапанов:
 с одним клапаном,
 с несколькими клапанами;
 по возможности регулирования:
 нерегулируемые,
 регулируемые.

Ниже представлена таблица групп и классов подшипников скольжения (примеры обозначения: I-1, II-5).

Достоинства 
 Надёжность в высокоскоростных приводах
 Способны воспринимать значительные ударные и вибрационные нагрузки
 Сравнительно малые радиальные размеры
 Допускают установку разъёмных подшипников на шейки коленчатых валов и не требуют демонтажа других деталей при ремонте
 Простая конструкция в тихоходных машинах
 Позволяют работать в воде
 Допускают регулирование зазора и обеспечивают точную установку геометрической оси вала
 Экономичны при больших диаметрах валов

Недостатки 
 В процессе работы требуют постоянного надзора за смазкой
 Сравнительно большие осевые размеры
 Большие потери на трение при пуске и несовершенной смазке
 Большой расход смазочного материала
 Высокие требования к температуре и чистоте смазки
 Пониженный коэффициент полезного действия
 Неравномерный износ подшипника и цапфы
 Применение более дорогих материалов

См. также 
 ABEC — класс точности подшипников

Примечания

Литература

Ссылки